Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Elena Lichovceva e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Květa Peschke e Barbara Rittner 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Kim Clijsters /  Jelena Dokić (semifinali)

 Henrieta Nagyová /  Barbara Schett (primo turno)
 Karina Habšudová /  Olena Tatarkova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2001